Mara kan syfta på:

  Mara – känsla av kvävning, beklämning eller tryckande tyngd över bröstet under sömnen
 Mara (språk) – ett australiskt språk som tillhör de gunwingguanska språken
 Mara (brottning) – ett kast i brottning
 MaRa – en organisation i svenska Försvarsmakten, se Marinens Radio

Mytologi 
 Mara (nordisk mytologi) – ett övernaturligt väsen i nordisk mytologi
 Mara (buddhism) – motsvarighet till djävulen inom buddhismen

Biologi 
 Maror – ett släkte som tillhör familjen marsvin

Populärkultur 
 Häxan Mara – en häxa i TV-serien Trolltider
 Mara Jade – en fiktiv karaktär i Star Wars

Geografi

Belarus 

 Marycha, vattendrag,

Finland 

 Mara (ö), Satakunta, Björneborg,

Italien 

 Mara, Sardinien – kommun i Sardinien, Provincia di Sassari

Kenya 
 Trans Mara – ett distrikt i Kenya
 Marafloden – en flod i Kenya och Tanzania

Spanien 

 Mara (kommun i Spanien, Aragonien, Provincia de Zaragoza, lat 41,28, long -1,52), 
 Mara (kommunhuvudort i Spanien, Aragonien, Provincia de Zaragoza, lat 41,29, long -1,52),

Tanzania 

 Mara (region), 
 Marafloden – en flod i Kenya och Tanzania

Se även 
 Halvmara – kortnamn för Halvmaraton
 Maran (olika betydelser)

Robotskapade Belarusförgreningar
Robotskapade Finlandförgreningar
Robotskapade Italienförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar
Robotskapade Tanzaniaförgreningar